Принц Бертиль Шведский (, 28 февраля 1912 — 5 января 1997) — герцог Халландский, третий из четырёх сыновей и четвёртый из пяти детей короля Швеции Густава VI Адольфа и его первой жены, принцессы Маргариты Коннаутской.

Биография 
Принц Бертиль родился в Стокгольме. После того как его самый старший брат принц Густав Адольф погиб в авиакатастрофе в 1947 году, оставив сына Карла Густава, которому на тот момент ещё не исполнилось и девяти месяцев, у 34-летнего Бертиля появился шанс с годами стать регентом шведского королевства. Если же племянник после достижения совершеннолетия по какой-либо причине не взойдёт на трон, то Бертиль мог бы стать и престолонаследником.

К этому времени герцог Халландский уже около четырёх лет был близок с Лилиан Дэвис — бывшей моделью, разведённой женщиной валлийского (и отнюдь не аристократического) происхождения, с которой познакомился в Лондоне, где проживал в посольстве Швеции, исполняя обязанности военно-морского атташе. Это не был мимолётный роман. Но в сложившихся обстоятельствах принц не мог себе позволить жениться на особе некоролевской крови: это означало бы отказ от потенциально возможных перспектив — по законам Швеции мезальянс лишал принца прав на престол. Двое братьев Бертиля — Сигвард Бернадот и Карл Юхан Бернадот — уже сочетались браком с женщинами ниже себя по происхождению, так что ситуация несла в себе некоторую угрозу для династии Бернадотов.

Учитывая всё это, Бертиль и Лилиан несколько лет скрывали свои отношения, поселившись в Сент-Максиме, на юге Франции. Отец принца, король Густав VI, прожил долгую жизнь, он покинул этот мир в 1973 году в возрасте 90 лет, и деда сменил на троне 27-летний внук Карл XVI Густав — племянник Бертиля.

После смерти короля Густава VI Адольфа принц Бертиль и Лилиан соединили судьбы узами законного брака. Венчание состоялось 7 декабря 1976 года; жениху было 64 года, невесте — 61. Мезальянс не отразился на положении Бертиля: принц продолжал выступать в качестве заместителя короля в его отсутствие. Его жена стала именоваться принцессой Лилиан, герцогиней Халландской. 

Принц был младшим братом ныне уже покойной королевы Дании Ингрид (урожденной принцессы Ингрид Шведской, которая была третьим ребёнком короля Густава VI Адольфа), матери правящей (с 14 января 1972 г.) королевы Дании Маргрете II. После вступления в силу с 1 января 1980 года изменений в шведском законе о престолонаследии, согласно которым старший ребёнок независимо от пола является первым в порядке наследования престола (абсолютная примогенитура вместо агнатической, или патрилинейной), Бертиль стал четвёртым в линии наследования шведского престола.

Принц Бертиль был очень популярен в Швеции. Любил автомобили шведской фирмы Volvo, увлекался различными видами спорта, в частности теннисом, а также был членом общества любителей кухни Ла Гильдии.

Умер на 85-м году жизни в Стокгольме.

Родословная 

</center>

Примечания

Ссылки 

 Шведский королевский дом
 Generations of GM Wiki Official Website: Restoring HRH Prince Bertil of Sweden’s Corvette

Принцы Швеции
Бернадоты
Герцоги Халландские
Персоналии:Стокгольм
Адмиралы Швеции
Члены Шведской королевской академии наук
Председатели Олимпийского комитета Швеции
Почётные доктора Королевского технологического института
Почётные доктора Стокгольмской школы экономики